

Anno 
 877 o 877 a.C.

Codici 
 877 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Okutama, nella Prefettura di Tokyo, del Giappone

Matematica 
 877 – numero